Mastung steht für:
 Mastung (Distrikt), Distrikt in der pakistanischen Provinz Belutschistan
 Mastung (Stadt), Hauptort des Distrikts Mastung in der pakistanischen Provinz Belutschistan